Игорь Лукашёв:
 Лукашёв, Игорь Львович (род. 1955) — российский политический и общественный деятель, депутат Государственной Думы.
 Лукашёв, Игорь Михайлович (род. 1962) — крымский политик, глава администрации Симферополя.